Jamaica a participat la Jocurile Olimpice pentru prima dată la Jocurile Olimpice de vară din 1948 de la Londra și de atunci a trimis o delegația la toate edițiile de vară, cu excepția ediției din 1960, unde a fost parte a Indiilor de Vest Britanice. A participat și Jocurile Olimpice de iarnă începând cu ediția din 1988, dar nu a câștigat nici o medalie. Totuși, echipa jamaicană de bob a câștigat notorietate internațională. Codul CIO este JAM.

Medalii după Olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Jamaica la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Jamaicii  pe Sports Reference